Fenner von Fenneberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fenner von Fenneberg (1886–1944), deutscher Landrat des Kreises Beckum
 Daniel Fenner von Fenneberg (1818–1863), österreichischer Aufständischer
 Franz Philipp Fenner von Fenneberg (1759–1824), österreichischer Feldmarschall
 Johann Heinrich Fenner von Fenneberg (1774–1849),  deutscher Mediziner und Badearzt